Antall ist der Familienname folgender Personen:

 József Antall Senior (1896–1974), ungarischer Jurist und Politiker
 József Antall (1932–1993), ungarischer Medizinhistoriker und Politiker, Ministerpräsident

Siehe auch: Antal